Roto steht für
Personen
Chucho el Roto, Jesús Arriaga (1858–1894), mexikanischer Bandit

Markennamen
Roto Frank, deutsches Unternehmen im Wohnungs- und Industriebau
Roto-Rooter 
Ortsname
Roto (Osttimor)
Roto (New South Wales)

Siehe auch:
Rotho
Rodo